Drie-eenheid
 Trinitas (Heerenveen), kerkgebouw
 Trinitas College, middelbare scholengemeenschap in Heerhugowaard
 VV Trinitas, Nederlandse amateurvoetbalclub